Andrea von Ramm – mezzosoprano estone
 Haley Ramm – attrice statunitense
 Nikolai Ramm Østgaard – ufficiale norvegese
 Nils Ramm – pugile svedese